Hlobil ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Hlobil (1901–1987), böhmisch-tschechischer Komponist und Musikpädagoge
 Rudolf Hlobil (1908–1942), österreichischer Arbeiter und Widerstandskämpfer